|- align="center"
|align="left"| Nino Vaccarella
|1961-1962, 1965
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Stoffel Vandoorne
|-
|0
|42
|41
|0
|0
|0
|0
|26
|- align="center"
|align="left"| Bob Veith
|1956-1960
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean-Éric Vergne
|-
|0
|58
|58
|0
|0
|0
|0
|51
|- align="center"
|align="left"| Jos Verstappen
|1994-1998, 2000-2001, 2003
|0
|107
|107
|0
|0
|2
|0
|17
|- align="center"
|align="left"| Max Verstappen
|-
|0
|102
|102
|2
|8
|31
|7
|948
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Sebastian Vettel
|-
|4-
|241
|240
|57
|53
|120
|38
|'''2985
|- align="center"
|align="left"| Gilles Villeneuve
|1977-1982
|0
|68
|67
|2
|6
|13
|8
|101
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Jacques Villeneuve
|-
|1
|165
|164
|13
|11
|23
|9
|235
|- align="center"
|align="left"| Jacques Villeneuve starejši
|1981, 1983
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Luigi Villoresi
|1950-1956
|0
|34
|31
|1
|0
|8
|2
|46
|- align="center"
|align="left"| Emilio de Villota
|1976-1978, 1981-1982
|0
|15
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ottorino Volonterio
|1954, 1956-1957
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jo Vonlanthen
|1975
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ernie de Vos
|1963
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Vukovich
|1951-1955
|0
|6
|5
|1
|2
|2
|3
|19
|}

Opombe

V